Pierre Petit kan syfta på bland andra:

* Pierre Petit (1598–1677), fransk astronom, matematiker, militäringenjör och fysiker 
 Pierre Petit (1617–1687), fransk medicinare, filolog och skald 
 Pierre Petit (1831–1909), fransk fotograf
 Pierre Petit (1922–2000), fransk tonsättare
 Pierre Petit (född 1957), fransk racerförare